Михаил Аксаков:
 
 Аксаков, Михаил Николаевич (1757—1818) — ярославский губернатор, сенатор; сын Н. И. Аксакова.